

Осталув — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Осталув — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства